Теренс і Філіп — персонажі мультсеріалу Південний Парк. За сценарієм комедійний дует з Канади, який виступає у Шоу Теренса і філіпа, яке часто дивляться головні герої. Теренс має чорне волосся і носить червону футболку із літерою Т, а Філіп — блондин, діабетик і носить блакитну футболку із літеро Р.
Персонажі базовані на численних скаргах щодо туалетного гумору в Південному Парку. Вони стали відповіддю на ці звинувачення і покликані продемонструвати насправді ще примітивнішу анімацію та цілковито сортирний гумор.

Біографія 
Терренс і Філліп виступали у віці 5 років на шоу Еда Саллівана(епізод 505). Спочатку дует виконував традиційні канадські пісні, незрозумілі американської аудиторії; проте під час паузи у виступі Терренс випадково пукнув. Це було сприйнято як жарт і зустріто сміхом і захопленнями американської аудиторії. Відтоді Терренс і Філліп стали виступати як комічний дует і досягли успіху, виступали на різних шоу, а пізніше — з власним комедійним серіалом. За їхнім сценарієм в 1997 році вийшов озвучений ними ж мультфільм, а пізніше з'явилися спецвипуски шоу — випуск до Дня незалежності (уривки ми бачимо в епізоді 109) і телефільм «Не без мого ануса» (епізод 201).

Роль у Південному Парку 
Через перший повнометражний фільм Терренса і Філліпа — «Полум'яні дупи» — розгорілася війна між США і Канадою. У процесі війни Терренса і Філліпа ледь не стратили на електричному стільці; їх встиг врятувати Картмен, схопивши рубильник. Трохи пізніше, під час битви між американцями і канадцями, їх застрелила Шейла Брофловські. Однак, завдяки Кенні, всі загиблі в цій війні були відроджені, в тому числі Терренс і Філліп (див. «Південний Парк: Великий, довгий і необрізаний»). Пізніше «Полум'яні дупи» були номіновані на «Оскар».
Після цього між Терренсом і Філіпом сталася сварка. Терренс погладшав і став безуспішно виступати з іншим партнером (НЕ канадцем), а Філліп намагався грати Шекспіра в канадському театрі. Однак в епізоді 505 вони возз'єднуються. Незабаром з'являється анонс продовження першого фільму дуету — «Полум'яні дупи 2», який намагаються подивитися в епізоді 604 Картмен, Стен, Кайл і Батерс.
В епізоді 1004 ми бачимо фрагмент з ще одного спецвипуску шоу Терренса і Філліпа — «Таємниця ранчо Лінивого Джея» (англ. Mystery at the Lazy «J» Ranch), де бере участь пророк Мухаммед, а в епізоді 1204 Терренс і Філліп виявляються єдиними канадцями, що виступають проти страйку. В 1304 серії вони намагалися одружитися, але через свій метеоризм і аналогічний у їхніх наречених, не змогли.

Посилання